Živojinović (auch anglisiert: Zivojinovich) ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Zivojinovich (* 1953), kanadischer Musiker, siehe Alex Lifeson
 Bata Živojinović (1933–2016), serbischer Schauspieler, Kabarettist und Theaterschauspieler
 Dragoljub Živojinović (1934–2016), jugoslawischer bzw. serbischer Historiker
 Fahreta Jahić-Živojinović (* 1960), jugoslawische Folk- und Popsängerin, siehe Lepa Brena
 Slobodan Živojinović (* 1963), jugoslawischer Tennisspieler